FIS Cup w skokach narciarskich 2009/2010 – 5. edycja FIS Cupu, która rozpoczęła się 10 lipca 2009 roku w Villach, a zakończyła 7 marca 2010 w Courchevel. W styczniu zostały rozegrane dwa konkursy w Szczyrku.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna 
Stan po zakończeniu sezonu 2009/2010

Przypisy

Bibliografia 
 Medaliści poszczególnych konkursów FIS Cup w sezonie 2009/10. fis-ski.com. [dostęp 2010-07-23]
 Skoki Narciarskie - FIS Cup 2009/2010. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2010-07-23]

FIS Cup w skokach narciarskich
2009 w sportach zimowych
2010 w sportach zimowych